Ca' Serafino ima više značenja:
 Ca' Serafino, Lucca
 Ca' Serafino, Pesaro-Urbino